Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате Украины 2019/2020 годов минимум один матч (включая матчи плей-офф за право выступать в Лиге Европы).

Курсивом выделены футболисты отзаявленые по ходу сезона.

«Александрия»

«Ворскла» (Полтава)

«Десна» (Чернигов)

«Динамо» (Киев)

«Днепр-1» (Днепр)

«Заря» (Луганск)

«Карпаты» (Львов)

«Колос» (Ковалёвка)

«Львов»

«Мариуполь»

«Олимпик» (Донецк)

«Шахтёр» (Донецк) 

Составы команд на следующих сайтах:

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2019/2020